Ву́лиця Бортня́нського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Бортнянського — вулиця в місті Дрогобич Львівської області.
 Вулиця Бортнянського — вулиця в місті Калуш Івано-Франківської області.
 Вулиця Бортнянського — вулиця в місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Бортнянського — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області.
 Вулиця Бортнянського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Дмитра Бортнянського — вулиця в місті Трускавець Львівської області.
 Вулиця Бортнянського — вулиця в місті Хуст Закарпатської області.
 Вулиця Дмитра Бортнянського — вулиця в місті Чернігів.
 Вулиця Бортнянського — вулиця в місті Шепетівка Хмельницької області.

 Провулок Дмитра Бортнянського — вулиця в місті Чернігів.

Вулиці, названі на честь людей